

Persone 
Andrej Igorevič Afanas'ev – calciatore russo nato nel 1964
Andrej Fëdorovič Afanas'ev – giocatore di calcio a 5 russo nato nel 1986